Ильяшевка — топоним, название населённых пунктов на Украине:

 Ильяшевка — село в Тростянецком районе Винницкой области. 
 Ильяшевка — село в Емильчинском районе Житомирской области. 
 Ильяшевка — село в Острожском районе Ровненской области.

См. также 
 Ильяшовка
 Ильяшенко
 Ильяш